Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Andy Murray è il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione.Robin Söderling ha vinto il torneo battendo in finale Michail Južnyj che si è ritirato sul punteggio di 6-4, 2-0 per lo svedese.

Teste di Serie

 Novak Đoković (semifinali)
 Nikolaj Davydenko (semifinali)
 Robin Söderling (campione)
 Gaël Monfils (quarti)

 Tommy Robredo (secondo turno) 
 Michail Južnyj (finalista) 
 Ivan Ljubičić (primo turno) 
 Viktor Troicki (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni

ABN AMRO World Tennis Tournament 2010
ATP World Tour 2010